Landtagswahlkreis 111 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Minden-Lübbecke III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Dortmund III (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Dortmund VI (1947 bis 1962)